Drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbywają się w fińskiej Ruce. Rozegranie konkursów indywidualnych zaplanowano na 29 i 30 listopada. Kwalifikacje do pierwszego konkursu miały odbyć się 28 listopada, ale z powodu zbyt silnego wiatru zostały przełożone na dzień następny. Wygrał je Austriak Thomas Morgenstern. W pierwszym konkursie indywidualnym zwyciężył Austriak Gregor Schlierenzauer, który po pierwszej serii zajmował 15. pozycję. Liderem Pucharu Świata po tym konkursie pozostał Krzysztof Biegun. Drugi konkurs miał odbył się bez kwalifikacji i być ograniczony do jednej serii, jednak po skokach 37 zawodników podjęto decyzję o przerwaniu zawodów i anulowaniu wyników.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego 
Z powodu zbyt silnego wiatru kwalifikacje zostały odwołane. Do konkursu zakwalifikowali się wszyscy zawodnicy umieszczeni na liście starowej.

Drugi konkurs indywidualny 
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurs po skokach 37 zawodników został odwołany.

Klasyfikacje po konkursach w Ruce

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ruka
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce
2013 w Finlandii